

Дзенцьолово — село в гміні Ясвіли Монецького повіту Підляського воєводства
 Дзенцьолово — село в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства